Кастельон (исп. Castellón, кат. Castelló) — многозначный термин.

 Кастельон — город и муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Валенсия, административный центр провинции Кастельон.
 Кастельон — провинция на востоке Испании в составе автономного сообщества Валенсия.
 Кастельон — испанский футбольный клуб из города Кастельон-де-ла-Плана.

Фамилия 
 Кастельон, Габриэль (род. 1993) — чилийский футболист.
 Кастельон, Франсиско (1815—1855) — никарагуанский адвокат и политик.